Történelmi esemény és feldolgozásai
 Rózsák háborúja – Az angol York-ház és Lancaster-ház konfliktusa
 A rózsák háborúja (televíziós sorozat) The Wars of the Roses), 1965-1970, a BBC hétrészes tévéfilm-sorozata, Shakespeare művei alapján

Adler-regény és annak feldolgozásai 
 A rózsák háborúja (regény) (The War of the Roses), Warren Adler 1981-es regénye
 A rózsák háborúja (adaptáció), a regényből készült adaptáció
 A rózsák háborúja (film) (The War of the Roses), a regényből készült 1989-es film Michael Douglas és Kathleen Turner főszereplésével